Высокова — женская форма русской фамилии Высоков, и топоним.

Известные носители 
 Высокова, Клавдия Вадимовна (более известна как Клава Кока; род. 1996) — российский видеблогер, актриса и певица лейбла Black Star.
 Высокова, Светлана Юрьевна (род. 1972) —  российская конькобежка.

Топоним 
 Высокова — деревня в Усольском районе Пермского края России.